Orthopsyllus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady och Robertson 1873. Orthopsyllus ingår i familjen Orthopsyllidae. 

Orthopsyllus är enda släktet i familjen Orthopsyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Orthopsyllus